Freddy García peut désigner :
 Fredy García Loayza (né en 1959), un entraîneur péruvien de football ;
 Freddy García (né en 1976), un lanceur droitier vénézuélien de baseball ;
 Freddy García (né en 1977), un joueur guatémaltèque de football.